Miejscowości w Polsce:
 Wierzowice Małe
 Wierzowice Wielkie